Der Dreisprung der Frauen bei den Olympischen Spielen 2000 in Sydney wurde am 22. und 24. September 2000 im Stadium Australia ausgetragen. 27 Athletinnen nahmen teil.

Olympiasiegerin wurde die Bulgarin Teresa Marinowa. Sie gewann vor der Russin Tatjana Lebedewa und der Ukrainerin Olena Howorowa.

Athletinnen aus Deutschland, der Schweiz, Österreich und Liechtenstein nahmen nicht teil.

Aktuelle Titelträgerinnen

Rekorde

Bestehende Rekorde 

Der bestehende olympische Rekord wurde bei diesen Spielen nicht erreicht. Am weitesten sprang die bulgarische Olympiasiegerin Teresa Marinowa, die im Finale bei einem Gegenwind von 0,3 m/s 15,20 m erzielte und damit den olympischen Rekord um dreizehn Zentimeter verfehlte. Zum Weltrekord fehlten ihr dreißig Zentimeter.

Rekordverbesserung 
Olympiasiegerin Teresa Marinowa verbesserte mit ihrem Sprung auf 15,20 m den bulgarischen Landesrekord.

Legende 
Kurze Übersicht zur Bedeutung der Symbolik – so üblicherweise auch in sonstigen Veröffentlichungen verwendet:

Anmerkung: Alle Zeitangaben sind auf Ortszeit Sydney (UTC+10) bezogen.

Qualifikation 
22. September 2000, 20:00 Uhr

Die Qualifikation wurde in zwei Gruppen durchgeführt. Neun Athletinnen (hellblau unterlegt) übertrafen die direkte Finalqualifikationsweite von 14,25 m. Damit war die Mindestanzahl von zwölf Finalteilnehmerinnen nicht erfüllt. So wurde das Finalfeld mit den drei nächstbesten Springerinnen (hellgrün unterlegt) beider Gruppen auf zwölf Wettbewerberinnen aufgefüllt. Für die Finalteilnahme mussten schließlich 13,98 m erbracht werden.

Gruppe A

Gruppe B

Finale 

24. September 2000, 19:40 Uhr

Für das Finale hatten sich zwölf Athletinnen qualifiziert, neun von ihnen über die Qualifikationsweite. weitere drei über ihre Platzierungen. Zwei Russinnen traten gegen je einer Teilnehmerin aus Algerien, Bulgarien, Griechenland, Kamerun, Kuba, Rumänien, Slowenien, Tschechien, der Ukraine und Großbritannien an.

Zum Kreis der Favoritinnen gehörten vor allem die kubanische Vizeweltmeisterin Yamilé Aldama, die griechische Europameisterin und WM-Dritte Olga Vasdeki, die russische WM-Vierte Tatjana Lebedewa, die bulgarische EM-Dritte Teresa Marinowa und die tschechische Weltmeisterin von 1997 Šárka Kašpárková.

Gleich in der ersten Runde erzielte Marinowa mit 15,20 m eine ausgezeichnete Weite und übernahm damit die Führung. Mit 14,96 m folgte die Ukrainerin Olena Howorowa auf Platz zwei. Erst im vierten Durchgang gelangte Lebedewa auf einen Medaillenrang. 14,91 m bedeuteten zu diesem Zeitpunkt Rang drei. Im fünften Versuch verbesserte Lebedewa sich auf 15,00 m und verdrängte damit Howorowa vom zweiten Platz. Teresa Marinowa gelang bis zum Schluss kein weiterer gültiger Sprung mehr, ihre Weite aus dem ersten Versuch reichte für den Olympiasieg. Tatjana Lebedewa gewann die Silbermedaille und für Olena Howorowa gab es Bronze. Die Plätze vier bis sechs gingen in dieser Reihenfolge an die Kubanerin Yamilé Aldama, Baya Rahouli aus Algerien und die Rumänin Cristina Nicolau.

Video 
 Tereza Marinova - Sidney 200, youtube.com, abgerufen am 15. April 2018

Weblinks 
 Athletics. Official Report of the XXVII Olympiad - Results, Resultate Leichtathletik, S. 332–335, englisch/französisch (PDF, 16.697 KB), abgerufen am 10. Februar 2022
 Athletics at the 2000 Summer Olympics, Triple Jump, Women, olympedia.org (englisch), abgerufen am 10. Februar 2022
 Sydney 2000, Athletics, triple jump Results, Offizielle Seite des IOC, abgerufen am 10. Februar 2022
 Athletics at the 2000 Sydney Summer Games: Women's triple jump, archiviert bei wayback (Internet Archive), sports-reference.com (englisch), abgerufen am 10. Februar 2022

Einzelnachweise 

Leichtathletikwettbewerb bei den Olympischen Sommerspielen 2000
Frauenleichtathletikwettbewerb